Кастельоте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго.  Занимает площадь  км². Население — 804 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Noticias de Castellote, Foro, el día a día de este pueblo turolense
 CAI Aragón-Castellote
 Castellote
 Datos Básicos
 Descripción
 Foro de Castellote
 Camping Municipal de Castellote

Муниципалитеты Теруэля